Miejscowości w USA:
 Elmwood – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Elmwood – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Elmwood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Elmwood – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Elmwood (ang. Elmwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Elmwood (ang. Elmwood Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Elmwood (ang. Elmwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Elmwood (ang. Elmwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Elmwood (ang. Elmwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Elmwood (ang. Elmwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley